АСК
 Артиллерийский стрелковый комитет зенитной артиллерии РККА
 Ацетилсалициловая кислота
 Авиационно-спортивный клуб
 Аппаратно-студийный комплекс (в телевидении и радиовещании)
 АСК — волейбольный клуб из Нижнего Новгорода.
 АСК — название футбольного клуба «Сурхан» из Термеза в 1994—1996 годах.
 АСК — футбольный клуб города Тбилиси, основан в 1940 году. См. Арсенали.

См. также 
 АСК Рига — баскетбольный клуб из Риги
 АСК Арена — стадион в Баку.
 
 АСМК